Algarve Cup 1997 var en fotbollsturneringen för damlandslag. Det var den fjärde upplagan av turneringen och spelades mellan den 10 och 16 mars 1997 i Algarve, Portugal. Vann gjorde Norge efter vinst mot Kina med 1–0 i finalen, och blev första lag att försvara sin titel. Norge tog sin 3:e turneringsseger på 4 år. Sverige slutade på tredje plats genom att besegra Danmark med 6-5 efter straffsparksläggning i tredjeprismatchen.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringmatcher

Match om sjunde plats

Match om femte plats

Match om tredje plats

Final

Källor

Fotnoter

Externa länkar
4th Algarve Cup 1997

1997 i Portugal
1997
Fotbollsåret 1997